Koisaari kan syfta på följande öar:

Finland 

 Koisaari, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Koisaari, Kouvola, Kymmenedalen,

Karelen 

 Koisaari, Taipalsaari, i Saimen, Södra Karelen, 
 Koisaari, Villmanstrand, i Saimen, Södra Karelen, 
 Koisaari, Ruokolax, i Oininki, Södra Karelen, 
 Koisaari, Rautjärvi, i Herajärvi, Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar